Štrped je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Buzeta, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 177 stanovnika te 60 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 189 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji